

Persone
 Alberto Ammann (1978) – attore argentino
 Amanda Ammann (1987) – modella svizzera
 Dieter Ammann (1962) – musicista e compositore svizzero
 Jakob Ammann (1644-1712) – vescovo svizzero
 Johann Konrad Ammann (1669-1724) – medico svizzero
 Johann Schneider-Ammann (1952) – politico svizzero
 Jost Ammann (1539-1591) – illustratore svizzero
 Othmar Ammann (1879-1965) – ingegnere svizzero
 Simon Ammann (1981) – saltatore con gli sci svizzero

Altro
 Ammann Verlag – casa editrice svizzera con sede a Zurigo

Pagine correlate
Amman (disambigua)